Wensen ist ein deutscher Name von Orten, die heute in Polen liegen:
 Wensen, bis 1938 Wensowken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wężówko, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wensen, bis 1938 Wensöwen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Wężewo (Orzysz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren